Валентин Николаевич Масленников (17.04.1927, Омск — 02.03.1976, Челябинск) — инженер, специалист в области технологии арматурных работ и армирования железобетона, лауреат Ленинской премии (1961).

Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ) (1953).

В 1954—1957 гг. старший техник, инженер энергонадзора на энергокомбинате треста «Челябметаллургстрой».

В 1957—1974 гг. в институте «УралНИИстромпроект»: младший, затем старший научный сотрудник, зав. н.-и. группой лаборатории технологии арматурных работ и армирования железобетона.

С 1974 г. старший научный сотрудник н.-и. сектора института «ПромстройНИИпроект».

Автор (соавтор) 10 изобретений в области армирования железобетона. Предложил новую технологию производства железобетонных конструкций для промышленного и гражданского строительства, которая давала существенную экономию металла.

Ленинская премия 1961 года — за разработку и внедрение в производство новой технологии натяжений арматуры (с помощью электронагрева) предварительно напряжённых ЖБК для промышленного и гражданского строительств.

Умер от 02.03.1976 инфаркта.

Источники 
 Челябинск. Десять путешествий по городу / В. Я. Вохминцев, Л. Д. Константиновский, Р. Ф. Шнейвайс, В. Н. Лахтин. Ч., 1976.
 http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1383
 Большая советская энциклопедия: Ежегодник. Изд-во Советская энциклопедия, 1962